Хаджи Димитър може да се отнася за:

 Хаджи Димитър (1840 – 1868) – български революционер;
 Хаджи Димитър (връх) – връх в Стара планина;
 Хаджи Димитър (квартал) – квартал на София;
 Хаджи Димитър (паметник в София) – паметник в София;
 Хаджи Димитър (поема) – стихотворение от Христо Ботев;
 Хаджи Димитър (село) – село в Област Добрич.